Axel Lindahl kan syfta på:

 Axel Lindahl (ingenjör) (1858-1934) – väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Axel Lindahl (fotograf) (1841-1906) – fotograf
 Axel Lindahl (fotbollsspelare) (född 1995) – fotbollsspelare som spelar i Degerfors IF